Emanuel van Meteren (1535-1612), koopman en historicus
Meteren (Frankrijk), een dorp en Franse gemeente in de Franse Westhoek (arrondissement Duinkerke, departement Noord)
Meteren (Nederland), een dorp in de Nederlandse gemeente West Betuwe, provincie Gelderland